Sezóna 1939/1940 byla 23. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Rangers.

Konečná tabulka základní části

Play off

Ocenění 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1939
Lední hokej v roce 1940